

Єрмаки — село, Верхньодвінський район, Вітебська область
 Єрмаки — село, Молодечненський район, Мінська область

Єрмаки — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Єрмаки — село, Вікуловський район, Тюменська область